

Geografia
Valdés – comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Asturie
Penisola di Valdés – penisola situata lungo la costa atlantica nella Provincia di Chubut, in Argentina, e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO

Persone
Alfonso de Valdés (1490 ca. – 1532) – teologo e scrittore spagnolo 
Bebo Valdés (1918-2013) – musicista cubano
Carlos Valdes – attore, musicista e compositore statunitense 
Carlos Valdés – calciatore colombiano,
Chucho Valdés – pianista, compositore e arrangiatore cubano
Francisco Valdés – allenatore di calcio e calciatore cileno
Germán Valdés , conosciuto come Tin-Tan (1915-1973) – attore, cantante e comico messicano
Jaime Valdés – calciatore cileno 
José Ángel Valdés – calciatore spagnolo
Juan de Valdés (1505-1541) – teologo e riformatore spagnolo
Julio César Dely Valdés (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore panamense
Miguel Alemán Valdés (1902-1983) – ex-presidente del Messico
Sergio Valdés – calciatore cileno, difensore della Nazionale cilena
Víctor Valdés – calciatore spagnolo, portiere Nazionale spagnolo

Pagine correlate
 Valdes